Пикар, Александр:
  (род. 1985) — канадский профессиональный хоккеист, крайний нападающий.
 Пикар, Александр Реми (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.